Personen met de achternaam Mampaey
 Hubert Mampaey, Belgisch syndicalist en politicus
 Kris Mampaey, Belgisch voetballer

Sport
 Racing Bart Mampaey, Belgisch raceteam

Nederlandse of Vlaamse achternaam